Färöiska alfabetet är en variant av det latinska alfabetet och består av 29 bokstäver.

I likhet med isländska alfabetet använder färöiskan Ð (gemen: ð), Æ (gemen: æ) och en del accenter på vokaler. Men till skillnad från det isländska alfabetet används t istället för Þ (gemen: þ) och Ø (gemen: ø) istället för ö.

Se även 
 Alfabet

Alfabet baserade på det latinska alfabetet
Färöiska